Пролив Пири ()
 Пролив Пири — морской пролив в акватории северо-западной части Канадского Арктического архипелага. 
 Пролив Пири — несуществующая в действительности водная артерия к северу от Гренландии, существование которой ошибочно предполагалось в начале XX века.